Абекен () — немецкая фамилия.

Известные носители 
  (1826—1901) — немецкий писатель, юрист и политик, депутат Рейхстага (1874—1877).
 Абекен, Бернгард Рудольф (1780—1866) — немецкий филолог, отец Вильгельма и Германа Абекенов.
  (1813—1843) — немецкий археолог.
  (1809—1872) — немецкий теолог, племянник Бернгарда Рудольфа Абекена.
  (1820—1854) — немецкий политик и статистик.
 Абекен, Христиан Вильгельм Людвиг фон (1826—1896) — немецкий политик, племянник Бернгарда Рудольфа Абекена.